2. division i ishockey 1969-70 var den 10. sæson af 2. division i ishockey, og turneringen blev arrangeret af Dansk Ishockey Union. Seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om én oprykningplads til 1. division. Efter turneringens afslutning besluttede Dansk Ishockey Union imidlertid at udvide 1. division fra otte til ti hold, og det betød, at der blev rykket to hold op i den bedste række i stedet for kun et samtidig med at ingen hold rykkede ned.

Turneringen blev vundet af AaB foran Hvidovre IK, og AaB vendte dermed tilbage til 1. division efter blot én sæson i 2. division, mens det var første gang nogensinde, at Hvidovre IK sikrede sig adgang til den bedste række.

Resultater og stillinger 

De seks deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold.

Se også 
 1. division i ishockey 1969-70

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 50 års jubilæum på is (Frederikshavn Ishockey Klub, 2014)
 Politiken, 30. maj 1970.
 HVEM HVAD HVOR 1971

1969-70
Ishockey i 1969
Ishockey i 1970